

Astronomia 
 4432 McGraw-Hill – asteroide della fascia principale

Aziende 
S&P Global – public company statunitense con sede a New York, conosciuta come McGraw-Hill Financial dal 2013 al 2016 e prima come McGraw-Hill Companies
 McGraw-Hill Education – casa editrice statunitense separatasi nel 2013 da McGraw-Hill Companies
 McGraw-Hill, Publishing Group Italia – casa editrice italiana con sede a Milano

Altro 
 McGraw-Hill – telescopio